

Onomastica 
 Jibril – forma araba del nome proprio di persona maschile Gabriele

Persone 
 Abdul Rahman Ahmed Jibril Baroud – poeta palestinese
 Ahmed Jibril – attivista palestinese
 Cameron Jibril Thomaz – nome di battesimo di Wiz Khalifa, rapper statunitense
 Jihad Ahmed Jibril – vittima di terrorismo, figlio di Ahmed Jibril
 Mahmud Gibril – politico libico
 Mas’ud El-Jibril – politico nigeriano
 Mohammed Kabiru Jibril – politico nigeriano

Pagine correlate 
Gabriel
Gabriele (disambigua)